Bela av Ungern kan syfta på:

 Béla I (1016-1063)
 Béla II (1109-1141), även kallad "Béla den blinde"
 Béla III (1148-1196)
 Béla IV (1206-1270)